Тлеполем — персонаж древнегреческой мифологии, cын Геракла и Астиохи.
 Тлеполем — гетайр, македонский военачальник, сатрап Кармании. 
 (15651) Тлеполем — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.